Alqueidão, paroisse civile de la municipalité de Figueira da Foz, située dans le district de Coimbra ;
 Alqueidão da Serra, paroisse civile de la municipalité de Porto de Mós, située dans le district de Leiria ;
 Alqueidão, localité de la paroisse civile de Cós municipalité de Alcobaça, située dans le district de Leiria.